Isabegův hamam (turecká lázeň) se nachází v následujících místech:

 Isabegův hamam (Sarajevo)
 Isabegův hamam (Novi Pazar)